Sachsenburg kan syfta på:

 Sachsenburg (koncentrationsläger) – ett koncentrationsläger i Nazityskland i Frankenberg i Sachsen

Geografi

Tyskland 

 Sachsenburg (Rhön) – ett berg i Thüringen,

Österrike 

 Sachsenburg – kommun i Kärnten,